w geologii: jeden z procesów wietrzenia insolacyjnego
 w medycynie i kosmetyce: złuszczanie naskórka
 w stomatologii: wypadanie zębów mlecznych